Judex ist
 der Name des Theologen Matthäus Judex (1528–1564)
 das Pseudonym des Juristen Heinrich Jagusch (1908–1987)
 eine 1916 erschienene Filmserie von Louis Feuillade, siehe Judex (1916)
 ein 1963 erschienener Film von Georges Franju, siehe Judex (1963)